MSA steht für:

Mathematik:
 Measure of Sampling Adequacy; siehe Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium
 Measurement System Analysis, englisch für Messsystemanalyse, eine in Qualitätsmanagement und Six Sigma verwendete Analyse der Fähigkeit von Messmitteln
 Method of Sliding Averages, die Methode der gleitenden Durchschnitte, siehe Gleitender Mittelwert
 Multiskalenanalyse, Grundkonstruktion in der Wavelet-Theorie

Informatik:
 Mail Submission Agent, ein Netzwerkdienst, der E-Mails von einem E-Mail-Programm entgegennimmt
 Managed Service Account
 Mobile Service Architecture, eine Spezifikation der Java-Plattform auf mobilen Endgeräten
 Modular Smart Array, Serie von Speichersystemen von Hewlett-Packard
 Multiples Sequenzalignment, Ausrichtung mehrerer Sequenzen

Chemie:
 Maleinsäureanhydrid, chemische Substanz
 Methanesulfonic Acid, Methansulfonsäure, chemische Verbindung

Medizin:
 Multisystematrophie, eine neurodegenerative Erkrankung

Mikrobiologie:
 Mannit-Kochsalz-Agar, ein selektives Nährmedium zur Anzucht spezieller Bakterien in der Mikrobiologie

Luftfahrt:
 Minimum Safe Altitude, Mindestflughöhe
 Minimum Sector Altitude, Sicherheitsflughöhe
 Poste Air Cargo, italienische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Unternehmen:
 Machine Sazi Arak, iranisches Unternehmen
 MSA Safety, US-amerikanischer Hersteller von Arbeitsschutzausrüstung (früher Mine Safety Appliances)
 MSA Deutschland, Tochtergesellschaft, siehe Auergesellschaft
 MSA GmbH, deutscher Importeur von Motorrädern
 Mechanische Seidenweberei Adliswil, ehemaliges Unternehmen in der Schweiz
 MSA (Musikinstrumente), Hersteller (auch Label) von akustischen Gitarren, Konzertgitarren im unteren Preisbereich,

Sonstiges:
 Master Service Agreement, ein übergeordneter Dienstvertrag, dem später detaillierte Dienstverträge folgen
 Medlem i Sveriges Arkitekter, Mitglied der schwedischen Architektenkammer
 Mehrspartenanschluss, eine Form von Hausanschluss
 Metropolitan Statistical Area, Bezeichnung für Großagglomerationen in den USA
 Middle Stone Age, das afrikanische Mittelpaläolithikum
 Haager Minderjährigenschutzabkommen, ein internationales Abkommen auf dem Gebiet des Familienrechts
 Mine Suspected Area, 
 Mittlerer Schulabschluss, früher: Mittlere Reife
 Modernes Standard-Arabisch (oder Modern Standard Arabic), eine neuere Form des Fuṣḥā, siehe Arabische Sprache
 Mouvement Socialiste Africaine, historische politische Partei in Afrika, siehe Afrikanische Sozialistische Bewegung
 Muʾtamar asch-Schaʿbī l-ʿĀmm (Allgemeiner Volkskongress), eine Partei im Jemen
 Militärsanitätsanstalt, Institution des militärischen Gesundheitswesens der Schweizer Armee
 Militärsportauszeichnung, eine Auszeichnung der Schweizer Armee
 Modulare Schutzausstattung, siehe Panzerung#Fahrzeugpanzerung
 Muslim Students' Association (of the United States and Canada)
 Mutual Security Agency, US-Agentur zur Verwaltung der Marshall-Plan-Gelder
 Mycological Society of America
M.S.A. steht für:
 Master of Strategic Affairs, ein akademischer Grad, siehe Liste akademischer Grade (Deutschland) #Nicht-konsekutive und weiterbildende Mastergrade

MSa steht für:
 Motorsport aktuell, Wochenzeitung des Motorsports

msa steht für:
 Malaiische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung